Edenstraß ist der Ortsname von

 Edenstraß (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Edenstraß (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern